Scottish Football Association Challenge Cup 1880-81 var den ottende udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som Scottish Cup. Den første kamp blev spillet den 27. august 1880, og turneringen blev afsluttet den 9. april 1881, hvor Queen's Park FC vandt finaleomkampen med 3-1 over Dumbarton FC og dermed sikrede sig sin femte triumf i Scottish Cup.

Resultater

Første runde 

132 hold spillede om 66 ledige pladser i anden runde

Anden runde 

64 hold spillede om 32 ledige pladser i tredje runde.

Tredje runde 

38 hold spillede om 21 pladser i ottendedelsfinalerne. Fire hold, Clarkston FC, Edinburgh University FC, Glasgow University FC og South Western FC, var oversiddere og gik derfor videre til ottendedelsfinalerne uden kamp.

Fjerde runde 

21 hold spillede om 11 pladser i ottendedelsfinalerne. På grund af det ulige antal hold var Thistle FC oversidder og gik derfor videre til ottendedelsfinalerne uden kamp.

Ottendedelsfinaler 

Elleve hold spillede om seks pladser i kvartfinalerne. På grund af det ulige antal hold var Campsie Central FC oversidder i ottendedelsfinalerne og gik dermed videre til kvartfinalerne uden kamp.

Kvartfinaler 

Seks hold spillede om tre pladser i semifinalerne.

Semifinale 

På grund af det ulige antal deltagere, var Queen's Park FC oversidder i denne runde og gik derfor direkte videre til finalen.

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 London Hearts Supporters Club – Scottish Cup Results for 1880-81 
 IFFHS: Scottish Cup 1880–81 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1880/81 (første finale) 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1880/81 (anden finale)

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1880
Fodbold i 1881